CJU est un code qui peut désigner :
 L'aéroport international de Jeju, en Corée du Sud, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports